Спасская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список

Акмолинская область 
 Спасская волость — в составе Акмолинского уезда.

Владимирская губерния 
 Спасская волость — в составь Юрьевского уезда.

Вологодская губерния 
 Спасская волость — в составе Вологодского уезда.
 Спасская волость — в составе Тотемского уезда.

Вятская губерния 
 Спасская волость — в составе Орловского уезда.

Екатеринославская губерния 
 Спасская волость — в составе Новомосковского уезда.

Калужская губерния 
 Спасская волость — в составе Малоярославецкого уезда.
 Спасская волость — в составе Мосальского уезда.

Костромская губерния 
 Спасская волость — в составе Кологривского уезда.
 Спасская волость — в составе Нерехтского уезда.

Курская губерния 
 Спасская волость — в составе Курского уезда.

Московская губерния 
 Спасская волость — в составе Бронницкого уезда (упразднена в 1929 году).
 Спасская волость — в составе Московского уезда (упразднена в 1918 году).

Нижегородская губерния 
 Спасская волость — в составе Арзамасского уезда.
 Спасская волость — в составе Васильсурского уезда.

Новгородская губерния 
 Спасская волость — в составе Кирилловского уезда.

Оренбургская губерния 
 Спасская волость — в составе Оренбургского уезда.

Самарская губерния 
 Спасская волость — в составе Бугульминского уезда.
 Спасская волость — в составе Самарского уезда.

Смоленская губерния 
 Спасская волость — в составе Гжатского уезда.
 Спасская волость — в составе Смоленского уезда.
 Спасская волость — в составе Сычёвского уезда.

Тамбовская губерния 
 Спасская волость — в составе Козловского уезда.

Томская губерния 
 Спасская волость — в составе Томского уезда.

Тульская губерния 
 Спасская волость — в составе Венёвского уезда.
 Спасская волость — в составе Крапивенского уезда.
 Спасская волость — в составе Одоевского уезда.
 Спасская волость — в составе Чернского уезда.

Ярославская губерния 
 Спасская волость — в составе Мышкинского уезда.
 Спасская волость — в составе Рыбинского уезда.

См. также